Menard (Texas), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 D.L. Menard (1932-2017), Amerikaanse muzikant
 Paul Menard (1980), Amerikaans autocoureur
 Tanner Menard (1978), Amerikaans componist